Отовица може да се отнася за:

 Отовица, село в Република Македония;
 Отовица, река.